Metallus är ett släkte av steklar som beskrevs av Forbes 1885. Metallus ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Metallus